Cuarchud es un corregimiento del municipio de Imués, departamento de Nariño, Colombia.

Geografía 

Cuarchud se extiende en aproximadamente cinco kilómetros cuadrados y limita con otras veredas como Alizal, San Isidro, Portachuelo que pertenecen también al municipio de Imués.

Ubicado en el norte del municipio de Imués, en las faldas de la cordillera occidental, con una extensión de cinco kilómetros cuadrados, a cuatro kilómetros de la cabecera municipal, con vía de fácil acceso.
Su temperatura media oscila entre los 9 a 13 grados Celsius, zona fría.

Límites 

Oriente: Chirristes.
Occidente: San Pedro Y Santa Clara.
Norte: El Alizal.
Sur: Con el Municipio de Ospina.

Economía 
Su gente se dedica a la agricultura principalmente de trigo de hecho es uno de los principales productores de este cereal a nivel nacional, aunque últimamente la economía de esta región que es basada en este producto se ve amenazada en decaer ya que el gobierno nacional esta en diálogos con otros países para firmar el TLC (Tratado de libre comercio) en donde se plantea que productos agrícolas como el trigo entre otros serían importados.

Su principal actividad económica es la agricultura y como complementaria la artesanía (hilado de fique) y cría de animales domésticos.

Corregimientos de Nariño